Kossaki peut désigner :

Toponymie
en Pologne

dans la voïvodie de Mazovie
 Kossaki, un village

dans la voïvodie de Podlachie 
 Kossaki, un village dans la powiat de Kolno
 Kossaki, un village dans la powiat de Łomża